Agathange est un prénom masculin désuet.

Agathange peut être aussi un patronyme.

Prénom

Saint(s) et bienheureux chrétien(s) 
 Agathange de Vendôme († 1638), de son vrai nom François Nourry, avec Cassien de Nantes (Gonzalve Vaz Lopez-Netto), bienheureux, prêtres capucins et martyrs à Gondar en Éthiopie ; fêtés le 7 août

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Agathange (), en arménien , en grec , Agathángelos, historien arménien
 Agathange  de Constantinople (en grec : Αγαθάγγελος), patriarche de Constantinople du  au

Référence